Ел Веинтикуатро има више значења:

 Ел Веинтикуатро (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Веинтикуатро (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Веинтикуатро (Мапими), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Веинтикуатро (Косала), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Веинтикуатро (Елота), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Веинтикуатро (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Веинтикуатро (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику